

Campeones de Primera División 

{| class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 80%; margin: 2 auto;"
|- style="background: #efefef;"
!width="8%"|Año
!width="16%"|Campeón
!width="16%"|Subcampeón

|-
|1967
|FBC Melgar
|

|-
|1968
|FBC Melgar
|

|-
|1969
|FBC Melgar
|

|-
|1970
|FBC Melgar
|

|-
|1971
|FBC Melgar
|

|-
|1972
|Deportivo Carsa
|

|-
|1973
|Sportivo Huracán
|

|-
|1974
|FBC Pierola|

|-
|1975
|Sportivo Huracán|

|-
|1976
|Pesca Perú|

|-
|1977
|Pesca Perú|

|-
|1978
|Pesca Perú|

|-
|1980
|Pesca Perú|

|-
|1981
|Sportivo Huracán|

|-
|1983
|Real Madrid(camana)|

|-
|1986
|Deportivo Camana|

|-
|1987
|FBC Aurora|

|-
|1988
|FBC Aurora|

|-
|1993
|FBC Aurora|

|-
|1994
|FBC Aurora|

|-
|1995
|Sportivo Huracán|

|-
|1996
|FBC Pierola|

|-
|1997
|Atlético Mariscal Castilla|

|-
|1998
|Senati FBC|

|-
|1999
|Sportivo Huracán|

|-
|2000
|Atlético Universidad|

|-
|2001
|Atlético Universidad|

|-
|2002
|Atlético Universidad|

|-
|2003
|Sportivo Huracán|

|-
|2004
|Senati FBC|

|-
|2005
|Senati FBC|

|-
|2006
|Total Clean|

|-
|2007
|Club IDUNSA|

|-
|2008
|Club IDUNSA|

|-
|2009
|Unión Minas de Orcopampa|

|-
|2010
|FBC Aurora'''
|

Deporte en Arequipa